Ženská čtyřhra ITS Cupu 2015 probíhala okolo poloviny července 2015. Do deblové soutěže olomouckého tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájkyněmi titulu byly Češky Renata Voráčová a Petra Cetkovská, jež na turnaji s dotací 50 tisíc dolarů nestartovaly společně. Voráčová zvolila účast na paralelně hraném Swedish Open 2015 v rámci okruhu WTA Tour. Spoluhráčkou Cetkovské se stala Kateřina Kramperová, s níž v úvodním kole nestačila na Burgerovou s Vaňkovovou.

Vítězem se stal třetí nenasazený, český pár Lenka Kunčíková a Karolína Stuchlá, který ve finále zdolal nizozemsko-českou dvojici Cindy Burgerová a Kateřina Vaňková. Po dvousetovém průběhu 1–6 a 6–4 rozhodl o vítězkách až supertiebreak těsným poměrem míčů [12–10]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 70 bodů a získaly devátou společnou trofej. Kunčíková vybojovala devátý deblový titul na okruhu ITF a pro Stuchlou to bylo jubilejní desáté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Barbora Krejčíková /  Jeļena Ostapenková (1. kolo)
  Petra Cetkovská /  Kateřina Kramperová (1. kolo)
  Lenka Kunčíková /  Karolína Stuchlá (vítězky)
  Magdalena Fręchová /  Sofia Šapatavová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 ITS CUP 2015 na stránkách Mezinárodní tenisové federace

ITS Cup
Tenis v Česku v roce 2015
Ženský okruh ITF 2015